imperium kartagińskie, imperium istniejące w latach 814–146 p.n.e.
 Kartagina, miasto i stolica imperium kartagińskiego
 Port lotniczy Tunis-Kartagina, port lotniczy w Tunezji
 Kartagina, album rapera O.S.T.R.

Zobacz też 
 Carthage
 Kartagena